Les Avisauridae (avisauridés en français) forment une famille éteinte d'oiseaux préhistoriques à dents qui a vécu vers la fin du Crétacé supérieur en Amérique du Nord et du Sud et qui appartient à la sous-classe des Enantiornithes (un groupe correspondant à la première radiation évolutive majeure d'oiseaux et le clade d'oiseaux terrestres dominant du Crétacé). 

La définition de la famille des avisauridés a évolué dans le temps, tout d'abord limitée aux genres américains du Crétacé supérieur selon Luis M. Chiappe en 1992, puis considérée comme un large groupe avec une vaste aire de répartition selon A. Cau et P. Arduini en 2008.
En 2018, J. Atterholt et ses collègues, après la description de nouveaux genres, reviennent à une définition plus proche de celle de Chiape (1992).

Définition 
La définition des avisauridés est basée sur des autapomorphies situées au niveau de la cheville de ces oiseaux sur des os de taille assez modeste souvent retrouvés à l'état fossile, comme les métatarses et les tarsométatarses.

D'un point de vue phylogénétique, ils sont définis comme incluant le dernier ancêtre commun de Neuquenornis volans et Avisaurus archibaldi et de tous leurs descendants.

Liste des genres

Genres selon J. Atterholt , 2018

Genres nord-américains 
  Avisaurus avec sa seule espèce valide, A. archibaldi (Brett-Surman & Paul, 1985) ;
  Mirarce J. Atterholt , 2018 ;
  Gettyia J. Atterholt , 2018.

Genres sud-américains 
  Soroavisaurus (Chiappe, 1993) ; 
  Neuquenornis (Chiappe & Calvo, 1994) ;
  Intiornis (Novas, Agnolín & Scanferla, 2010).

Autres genres 
D'autres auteurs comme A. Cau et P. Arduini en 2008 ont une conception plus large de la famille qui pourrait alors également englober :
  Bauxitornis ?
  Concornis ?
  Enantiophoenix  ;	
  Halimornis  ;
  Intiornis  ;
  Mystiornis ;
  Sinornis .

Étymologie 
Le nom de famille vient de celui du genre type, Avisaurus, composé du mot latin Aves, « oiseaux », associé au grec ancien « saûros » qui signifie « lézard » pour donner « oiseau-lézard », suivi du suffixe -dae, donné aux nom de familles.

Description 
Les Avisauridae sont parmi les plus grands des énantiornithes, et les derniers à avoir vécu avant leur disparition lors de l'extinction Crétacé-Tertiaire.

Classification 
L’analyse phylogénétique de la famille des Avisauridae conduite par J. Atterholt et ses collègues en 2018 :
 place une dichotomie entre les genres d'Amérique du Nord (Avisaurus, Mirarce et Gettyia) et ceux d'Amérique du Sud (Soroavisaurus, Neuquenornis et Intiornis) ;
 considère le genre Avisaurus comme paraphylétique, en exclut Avisaurus gloriae pour la renommer Gettyia gloriae, tout en conservant Avisaurus archibaldi comme la seule espèce valide du genre Avisaurus ;
 regroupe les genres Avisaurus ; Soroavisaurus (Chiappe, 1993) ; Neuquenornis (Chiappe & Calvo, 1994) ; Intiornis (Novas, Agnolín & Scanferla, 2010) ; Mirarce (Atterholt , 2018) et Gettyia (Atterholt , 2018) dans la famille des Avisauridae, le dernier genre étant érigé pour accueillir Gettyia (ex-Avisaurus) gloriae.

Cladogrammes 
Le cladogramme ci-dessous est celui réalisé par J. Atterholt et ses collègues en 2018 ; il souligne la dichotomie entre les genres sud-américains en haut, et les nord-américains en bas :

Il diffère de celui obtenu par A. Cau et P. Arduini en 2008 :

Notes et références

Références

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Histoire des oiseaux
 Enantiornithes
 Mirarce

Famille d'oiseaux préhistoriques (nom scientifique)
†
Dinosaure du Crétacé supérieur
Taxon fossile décrit en 1985